Kurt Schmied – calciatore austriaco
Bernard Schmied – ex cestista svizzero
Wilhelm Schmied – pittore e politico tedesco
Walter Schmied – politico svizzero

Pagine correlate 
Schmid
Schmidt